Аднан Тигхадоуини (; родился 30 ноября 1992 года в Эде, Нидерланды) — марокканский футболист, вингер клуба «Эсбьерг» и сборной Марокко.

Клубная карьера 
Тигхадоуини — воспитанник клуба «Витесс». 24 апреля 2011 года в матче против «Утрехта» он дебютировал в Эредивизи, заменив во втором тайме Дави Прёппера. В этом же поединке Аднан забил свой первый гол за команду. В начале 2012 года для получения игровой практики он перешёл в «Волендам». 13 января в матче против «Гоу Эхед Иглз» Тигхадоуини дебютировал в Эрстедивизи. 9 апреля в поединке против «Осса» он забил свой первый гол за новую команду. Летом Аднан вновь был отдан в аренду. Его новым клубом стал «Камбюр». 31 августа в матче против «Гоу Эхед Иглз» Тигхадоуини дебютировал за новый клуб. 30 ноября в поединке против «Телстара» Аднан сделал «дубль», забив свои первые голы за «Камбюр». По итогам сезона он помог команде выйти в элиту.

В начале 2014 года Тигхадоуини перешёл в НАК Бреда. 18 января в матче против АЗ он дебютировал за новый клуб. 8 февраля в поединке против «Роды» Аднан забил свой первый гол за НАК.

Летом 2015 года Тигхадоуини перешёл в испанскую «Малагу». Сумма трансфера составила 1,2 млн евро. 13 сентября в матче против «Эйбара» Аднан дебютировал в Ла Лиге, заменив в конце второго тайма соотечественника Нордина Амрабата. 24 октября в поединке против «Депортиво Ла-Корунья» Аднан забил свой первый гол за «Малагу». В начале 2016 года он на правах аренды перешёл в турецкий «Кайсериспор». 6 февраля в матче против «Мерсин Идманюрду» Тигхадоуни дебютировал в турецкой Суперлиге. Летом того же года Аднан на правах аренды вернулся в «Витесс». По итогам сезона Тигхадоуни помог команде выиграть Кубок Нидерландов.

Летом 2017 года Аднан на правах аренды перешёл в «Твенте». 10 сентября в матче против роттердамской «Спарты» он дебютировал за новую команду.

Международная карьера 
В 2012 году в составе молодёжной сборной Марокко Тигхадоуини принял участие в Турнире в Тулоне.

15 ноября 2015 года в отборочном матче чемпионата мира 2018 против сборной Экваториальной Гвинеи Аднан дебютировал за сборную Марокко.

Достижения 

Командные

 «Витесс»
 Обладатель Кубка Нидерландов — 2016/17

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Марокко
Игроки сборной Марокко по футболу (до 20 лет)
Игроки сборной Марокко по футболу
Игроки ФК «Волендам»
Игроки ФК «Камбюр»
Игроки ФК НАК Бреда
Игроки ФК «Витесс»
Игроки ФК «Малага»
Игроки ФК «Кайсериспор»
Игроки ФК «Твенте»
Игроки ФК «Эсбьерг»